|-
| (35701) 1999 FF7||||16 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35702) 1999 FN9||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 35703 Лаф'яскайя (Lafiascaia)||||20 березня 1999||Монтелупо||Маура Томбеллі,Еґісто Масотті
|-
| (35704) 1999 FB13||||19 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35705) 1999 FK17||||23 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35706) 1999 FG25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35707) 1999 FZ25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35708) 1999 FX27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35709) 1999 FR28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35710) 1999 FT29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35711) 1999 FZ29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35712) 1999 FF30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35713) 1999 FS30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35714) 1999 FB31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35715) 1999 FD32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35716) 1999 FY32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35717) 1999 FK33||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35718) 1999 FE34||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35719) 1999 FY34||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35720) 1999 FP36||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35721) 1999 FW39||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35722) 1999 FM41||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35723) 1999 FT42||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35724) 1999 FW53||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 35725 Трамунтана (Tramuntana)||||27 березня 1999||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (35726) 1999 GW||1999 GW||5 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35727) 1999 GM1||||7 квітня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35728) 1999 GA2||||6 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35729) 1999 GZ4||||13 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (35730) 1999 GM7||||7 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35731) 1999 GH8||||9 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35732) 1999 GL8||||9 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35733) 1999 GW8||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35734) 1999 GT9||||14 квітня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (35735) 1999 GP11||||11 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35736) 1999 GQ19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35737) 1999 GN20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35738) 1999 GO20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35739) 1999 GR21||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35740) 1999 GK24||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35741) 1999 GX24||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35742) 1999 GD29||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35743) 1999 GP29||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35744) 1999 GF30||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35745) 1999 GZ30||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35746) 1999 GX31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35747) 1999 GE32||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35748) 1999 GK32||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35749) 1999 GF33||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35750) 1999 GP34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35751) 1999 GE36||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35752) 1999 GW36||||14 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35753) 1999 GE45||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35754) 1999 GN50||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35755) 1999 GV53||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35756) 1999 GX58||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35757) 1999 GY60||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35758) 1999 HE||1999 HE||16 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (35759) 1999 HQ||1999 HQ||17 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (35760) 1999 HP1||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35761) 1999 HC2||||21 квітня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (35762) 1999 HF2||||20 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (35763) 1999 HK3||||16 квітня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35764) 1999 HP7||||19 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35765) 1999 HR8||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35766) 1999 HB9||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35767) 1999 JM||1999 JM||6 травня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35768) 1999 JR1||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35769) 1999 JX1||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35770) 1999 JH2||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35771) 1999 JE6||||11 травня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (35772) 1999 JM7||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35773) 1999 JT7||||13 травня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (35774) 1999 JL9||||7 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35775) 1999 JW9||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (35776) 1999 JE11||||9 травня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35777) 1999 JB13||||10 травня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (35778) 1999 JL16||||15 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35779) 1999 JB18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35780) 1999 JR18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35781) 1999 JA19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35782) 1999 JW19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35783) 1999 JU20||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35784) 1999 JS21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35785) 1999 JY21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35786) 1999 JR22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35787) 1999 JY22||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35788) 1999 JL24||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35789) 1999 JF25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35790) 1999 JG25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35791) 1999 JK25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35792) 1999 JL29||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35793) 1999 JN30||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35794) 1999 JB31||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35795) 1999 JF31||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35796) 1999 JL31||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35797) 1999 JY31||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35798) 1999 JJ32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35799) 1999 JK32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35800) 1999 JT32||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

35700